Il doppio femminile del torneo di tennis Queensland Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Anne Smith che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Billie Jean King /  Anne Smith (Campionesse)

 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (secondo turno)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Helena Suková /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1982